Lasher komt voor in de volgende betekenissen
Lasher (geest): een geest uit de boekenserie De Mayfair Heksen
Lasher (Marvel): een superschurk uit Marvel Comics